Elena Valova – ex pattinatrice artistica su ghiaccio sovietica naturalizzata russa
 Irma Valová – ex cestista cecoslovacca, dal 1993 ceca
 Kateřina Válová – storica ceca
 Květa Válová – pittrice e artista ceca